Florenski ist der Familienname folgender Personen:

 Pawel Alexandrowitsch Florenski (1882–1937), russischer Religionsphilosoph, Theologe, Mathematiker und Kunstwissenschaftler
 Stefan Florenski (1933–2020), polnischer Fußballspieler